Wolkersdorf heißen folgende geographischen Objekte:
 Wolkersdorf im Weinviertel, Stadt in Niederösterreich, siehe auch: Schloss Wolkersdorf

Gemeindeteile:

in Deutschland:
 Wolkersdorf (Burgwald), heute Teil des Ortsteils Bottendorf, Hessen, siehe auch Jagdschloss Wolkersdorf bzw. Burg Wolkersdorf 
 Wolkersdorf (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Wölkersdorf (Kirchenthumbach), Ortsteil der Gemeinde Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Wolkersdorf (Schwabach), Ortsteil Wolkersdorf der Stadt Schwabach, Bayern, siehe auch: Wasserschloss Wolkersdorf
 Wolkersdorf (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich:
 Wolkersdorf (Gemeinde Heiligenblut), Ort bei Heiligenblut am Großglockner, Kärnten
 Wolkersdorf (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft in Kirchberg ob der Donau, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Wolkersdorf (Gemeinde Mank), Katastralgemeinde der Stadt Mank, Niederösterreich
 Wolkersdorf (Gemeinde Niederwaldkirchen), Ortschaft in Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Wolkersdorf (Gemeinde Trofaiach), Dorf bei Hafning, Gemeinde Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark
 Wolkersdorf (Gemeinde Wolfsberg), Ortschaft von Wolfsberg, Kärnten

sowie:
 Vulcan (Hunedoara), Stadt in Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
 Volkersdorf
 Wölkersdorf
 Wolkendorf